Guldslipsen kan syfta på:

 Guldslipsen (pris) – pris som tilldelas den person som gjort en betydande insats för slipsbärandet
 Guldslipsen (TV-program) – ett svenskt TV-program om rockmusik